Kahn:
 Oliver Rolf Kahn (* 1969, Karlsruhe), un fost jucător german de fotbal
 Robert "Bob" (Elliot) Kahn (* 1938), un informatician american
 Albert Kahn (1860, Marmoutier  1940, Boulogne-Billancourt), unul dintre cei mai bogați bancheri din _
 Gustave Kahn (1859, Metz  1936, Paris), un poet simbolist și critic francez
 Dominique (Gaston André) Strauss-Kahn (* 1949, Neuilly-sur-Seine), un politician francez
 Ely Jacques Kahn (1884, New York  1972), un arhitect comercial american
 Lucian Bernhard, născut ca: Emil Kahn (1883, Stuttgart  1972), un artist grafic, pictor, designer, arhitect

Vezi și 
 Kohn
 Kuhn

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești